Odilon d'Auch - Frans bisschop
 Saint-Odilon - plaats in onderstaande gemeente
 Saint-Odilon-de-Cranbourne - gemeente in Quebec, Canada
 Odilon (Jerom) - stripfiguur